El término sinarquía tiene varios significados:

 en teorías ocultistas o conspiratorias, la sinarquía es el gobierno por parte de sociedades secretas; o
 en la historia de México, la Unión Nacional Sinarquista fue un movimiento social de inspiración católica y fascista fundado en 1937, que publicó su ideario bajo el título de Manifiesto Sinarquista contra las políticas del entonces presidente Lázaro Cárdenas.